Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand), division d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale 
  de cavalerie de la Waffen SS

États-Unis 
  d'infanterie (37th Infantry Division) de l'US Army

France 
  d'infanterie de l'Armée de terre française pendant la Première Guerre mondiale

Japon 
  d'infanterie (Japon)

Royaume-Uni 

 37e division d'infanterie (Royaume-uni)

Homonymie d'unités militaires